Командный чемпионат мира по дартсу 2015 — 5-й командный чемпионат мира по дартсу, проходивший во  Франкфурте-на-Майне с  11 по 14 июня 2015 года. Команда Голландии (Майкл ван Гервен и Раймонд ван Барневельд) защищали свой титул, но проиграли команде Англии в полуфинале. Во второй раз спонсором турнира выступила игорная компания Bwin.

Формат 
В турнире принимают участие 32 команды (16 сеяных и 16 несеяных). Как и в прошлом году, сетка турнира не предполагает наличие группового этапа. Правила каждого этапа таковы:
 Первый раунд — парные матчи до победы в пяти легах.
 Второй раунд, четвертьфиналы и полуфиналы — два одиночных матча до победы в четырёх легах. Если счет будет равным, играется третий, парный матч до победы в четырёх легах.
 Финал — финал играется до трёх очков и состоит из двух одиночных и одного парного матчей до победы в четырёх легах. Если после трёх матчей победитель не будет определён, игроки одиночных матчей меняются соперниками и играют снова с возможным пятым парным матчем до победы в четырёх легах.

Призовые 
С 2015 года призовой фонд турнира стал равен £250,000.

Участники

Основной турнир

См.также 
 Командный чемпионат мира по дартсу
Professional Darts Corporation
Дартс

Примечания

Ссылки 
Страница турнира на сайте PDC

2015 год в дартсе